Příjmení Podpěra nosí více osobností:

 Blahomír Podpěra (1895–1968) – český kameník
 Antonín Podpěra (1860–1912) – český kameník ve Světlé nad Sázavou
 Josef Podpěra (kameník) (1846–1913) – český kameník ve Světlé nad Sázavou
 Josef Podpěra (1878–1954) – český botanik
 Lukáš Podpěra (* 1995) – český hráč deskových her

 ženská varianta s přechýlením

 Blažena Borovičková-Podpěrová (1894–1980) – česká sochařka, sestra Blahomíra Podpěry
Františka Podpěrová-Bělská (1898–1969) – česká sochařka, manželka Blahomíra Podpěry
 Jovanka Šotolová (* 1961) – česká překladatelka a kritička užívající jméno Jovanka Podpěrová

Česká příjmení